Un swordsman est un adepte de .
  est un art martial MMORPG de Perfect World Entertainment

Art et culture 

 Swordsman est un super-héros de la série de bande dessinée des Marvel Comics.
 The Swordsman (Le Manoir de la haine) est un film américain.
  est un film anglais.
 Swordsman est un film hongkongais réalisé par Ching Siu-tung, King Hu, Ann Hui, Andrew Kam et Tsui Hark en 1990.
 Swordsman II est une suite de 1992.
 The East Is Red ou Swordsman III est la troisième partie de la trilogie
  est une série-télé chinoise.
 Wu Xia ou Swordsmen, est un film hongkongais d'arts martiaux sorti en 2011 et réalisé par Peter Chan. Les acteurs principaux sont Donnie Yen, Takeshi Kaneshiro et Tang Wei.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre